Герб Кейн (,  24 грудня 1912, Ньюмаркет —  23 лютого 1982, Ньюмаркет) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1931 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Монреаль Марунс», «Монреаль Канадієнс» та «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 637 матчів у НХЛ, включаючи 67 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Марунс» — 1935.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Бостон Брюїнс» — 1941.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1944.
 У сезоні 1943/44 набрав рекордні на той час 82 очки в регулярному чемпіонаті.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Монреаль Марунс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти АХЛ‎